Stanisław Schaetzel (1856–1942), adwokat, poseł na Sejm Krajowy Galicji, burmistrz Brzeżan
 Stanisław Schaetzel (1888–1955), specjalista prawa gospodarczego, działacz przemysłu naftowego, wykładowca